In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale svedese.

Statistiche aggiornate al 24 settembre 2019.

Collegamenti esterni 
  Calciatori della Nazionale svedese su National-football-teams.com
  Calciatori della Nazionale svedese su EU-Football.info

 
Svedese